Chapar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Çapar, ort, Kälbädzjär,

Indien 

 Chāpar, ort, Assam, Dhuburi, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar